Да́рдаи () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Дардаи, Иштван (род. 1940) — венгерский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и монтажёр.
 Дардаи, Мартон (род. 2002) — немецкий футболист, защитник.
 Дардаи, Палко (род. 1999) — немецкий футболист, полузащитник.
 Дардаи, Паль (1951—2017) — венгерский футболист и тренер.
 Дардаи, Паль (род. 1976) — венгерский футболист и тренер, опорный полузащитник.